Comitatul Ellis sau Ellis County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Ellis County, Kansas 
 Ellis County, Oklahoma 
 Ellis County, Texas